Il doppio del torneo di tennis USTA Challenger of Oklahoma 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rajeev Ram e Bobby Reynolds che hanno battuto in finale Scott Lipsky e David Martin 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Scott Lipsky /  David Martin (finale)
 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (Campioni)

 Goran Dragicevic /  Mirko Pehar (semifinali)
 Ross Hutchins /  Scoville Jenkins (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

USTA Challenger of Oklahoma 2006